Ready or Not (Beverly Hills, 90210), een televisieaflevering
 Ready or Not (Fugees), een single van de Fugees
 Ready or Not (2009), een Amerikaanse filmkomedie uit 2009 onder regie van Sean Doyle
 Ready or Not (2019), een Amerikaanse horrorkomedie uit 2019 onder regie van Matt Bettinelli-Olpin en Tyler Gillett
 Ready or Not (Bridgit Mendler), een single van Bridgit Mendler uit 2013
 Ready or Not (televisieserie), een Canadese dramaserie